Europese weg 952
 E-nummer 952: cyclaamzuur, natriumcyclamaat of calciumcyclamaat